Mount Brewster ist der Name folgender Berge:

* Mount Brewster (Antarktika) im ostantarktischen Viktorialand
 Mount Brewster (Neuseeland) in der Region West Coast, Neuseeland